Ходање 20 километара у женској конкуренцији на Европском купу у брзом ходању 2015. у  Мусији (Шпанија), 17. августа 2015.

Титулу освојену на прошлом Купу 2013. није бранила Анисја Кирдјапкина из Русије.

Земље учеснице 
Учествоало је 45 атлетичарки из 18 земаља.

Појединачни резултати

Екипни резултати 

 Атлетичарке чија су имена и резултат у заградуи нису урачинате у резултат екипе.

Референце

Спољашње везе 
Званични сајт такмичења 

Еквопски куп у брзом ходању 2015.